Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 12 au .

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna-Lena Friedsam, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Linz
Sport en Autriche en 2015
Tennis en octobre 2015